A Cidade das Mulheres — filme documentário brasileiro de 2005, produzido e dirigido por Lázaro Faria
 A Cidade das Mulheres (livro) — livro de 1939, escrito por Ruth Landes
 Agora É que São Elas — telenovela brasileira de 2003, produzida pela Rede Globo, cujo título provisório foi "Cidade das Mulheres"
 Cidade-Mulher — filme brasileiro de 1936, dirigido por Humberto Mauro
 La città delle donne — filme italiano de 1980, dirigido por Federico Fellini, cujos títulos em português são "Cidade das Mulheres" e "A cidade das mulheres"
 O Livro da Cidade de Senhoras — livro de 1405, escrito por Cristina de Pisano, também referido como "A Cidade das Mulheres".